Искатепек има више значења:

 Искатепек (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Искатепек (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Искатепек (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Искатепек (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Искатепек (Искатепек, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику